Swapping – nei sistemi informatici, vecchio tipo di gestione della memoria, simile al paging
Swapping – baratto su Internet

Pagine correlate 
Swap